GFY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grootfontein (Namibia)